

Галвестон — місто, штат Індіана
 Галвестон — місто, штат Техас